Globiceps är ett släkte av insekter. Globiceps ingår i familjen ängsskinnbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor 

Ängsskinnbaggar
Globiceps